Kjell Eriksson kan syfta på:

Kjell Eriksson (radioman) (1975–), en svensk radioman
Kjell ”Kulan” Eriksson – programledare i TV, Drop-In
Kjell Eriksson (författare) (1953–), en svensk författare, politiker och trädgårdsmästare
Kjell Ericsson (1946–), en svensk centerpartistisk politiker
Kjell-Erik Eriksson (1971–), en svensk violinist och spelman
Kjell-Åke Eriksson (1955–), en svensk musiker, låtskrivare, revyförfattare och underhållare